Conquest – wieś w Kanadzie
 Conquest – miasto w Stanach Zjednoczonych
 ConQuest – ukraiński zespół muzyczny
 Conquest – album zespołu Uriah Heep
 ConQuest – konwent miłośników gier i fantastyki, który odbywał się w Krakowie

Zobacz też